L'édition masculine 2010 du tournoi de tennis de Rome se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
L'Allemand Florian Mayer déclare forfait, il est remplacé par son compatriote Simon Greul.

Pendant le tournoi 
Le Letton Ernests Gulbis parvient, à la surprise générale, en demi finale. Il élimine notamment le  mondial Roger Federer au  et est le seul à réussir à  prendre un set au vainqueur du tournoi : Rafael Nadal. 

Le  mondial Novak Djokovic, échoue en 1/4 de finale face à Fernando Verdasco. Il avait déjà perdu face à lui deux semaines plus tôt à Monte-Carlo.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale David Ferrer. Il s'agit de son  et son  sur terre battue. Il remporte donc Rome pour la  et soulève ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan remporte le titre en battant en finale leurs compatriotes John Isner/Sam Querrey. Il s'agit de leur  et  respectif, le  ensemble. C'est la  qu'il s'imposent à Rome (après 2008) et leur  consécutive dans le tournoi. Il s'agit de leur  en carrière et le  de la saison.

Records 
Rafael Nadal égale  à 23 ans seulement, le record de titres détenu par Andre Agassi avec 17 trophées dans la catégorie ATP Masters 1000. Performance d'autant plus remarquable qu'il aura fallu seulement 5 ans (entre 2005 et 2010) au Majorquin pour remporter ces 17 titres quand l'Américain a eu besoin de 14 saisons.

Il améliore son propre record avec un  à Rome.

Il réalise le doublé Monte-Carlo - Rome pour la  consécutive. C'est le  depuis 2005, un record.

C'est le seul joueur à avoir atteint les demi-finales de tous les ATP Masters 1000 depuis le début de l'année : Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2010) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Sport en Italie en 2010
Rome
Tennis en avril 2010
Tennis en mai 2010